Валентинка:

 Валентинка — маленькая открытка, обычно в форме сердца, которую принято дарить любимым людям в День святого Валентина.
 «Валентинка» — американская мелодрама 2010 года режиссёра Дерека Кьянфранса.

См. также 
 Валентинка моряка